Il singolare del torneo di tennis Hall of Fame Tennis Championships 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Greg Rusedski che ha battuto in finale Alexander Popp 7-6(5), 7-6(2).

Teste di serie

  Vince Spadea (quarti di finale)
  James Blake (secondo turno)
  Jürgen Melzer (quarti di finale)
  Grégory Carraz (primo turno)

 Cyril Saulnier (semifinali)
 Jan-Michael Gambill (primo turno)
 Alexander Popp (finale)
 Antony Dupuis (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2004
ATP Tour 2004